Nebovidy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Nebovidy (okres Kolín)
Nebovidy (okres Brno-venkov)